Beloit désigne :

Beloit, ville de l’Alabama
Beloit, localité de l'Iowa
Beloit, ville du Kansas
Beloit, ville de l’Ohio
Beloit, ville du Wisconsin où se trouve le Beloit College
South Beloit, ville de l’Illinois